Hellner:
 Jacob Hellner
 Marcus Hellner